Ви́ктор Петро́вич Сере́бряников (29 марта 1940, Запорожье — 12 ноября 2014, Киев) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР (1960), мастер спорта СССР международного класса (1966), заслуженный мастер спорта СССР (1967). В составе киевского «Динамо» 5 раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР. Участник чемпионатов мира 1966 и 1970 года в составе сборной СССР.

Характеристики 
Мастерски выполнял штрафные удары так, что мяч огибал выстроенную «стенку», а затем, когда казалось, что он летит выше ворот, резко шёл вниз.

В то же время Анатолий Бышовец утверждал, что у Серебряникова «вслед за горючей жидкостью сразу проливалась еще одна — тормозная».

Статистика выступлений за «Динамо» 

 Статистика в Кубках СССР и еврокубках составлена по схеме «осень-весна» и зачислена в год старта турниров

Достижения 
 Чемпион СССР: 1961, 1966, 1967, 1968, 1971
 Обладатель Кубка СССР: 1964, 1966
 Футболист года Украины (газета «Украинский Футбол»): 1969
 В списках 33 лучших футболистов СССР 9 раз, из них № 1 (1968 и 1969) — 2 раза, № 2 (1962, 1964 и 1965), № 3 (1960, 1961 и 1963) и б/н (1967).
Награды
 Орден «За заслуги» III (2004) и II (2011) степеней.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сборная России по футболу»
 https://web.archive.org/web/20160304123137/http://www.fcmetalurg.com/news/clubnews3886.html

Футболисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Динамо» Киев
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Фрунзенец-Лига-99»
Тренеры ФК «Нива» Тернополь
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Похороненные на Берковецком кладбище